Mentes Inquietas: Tdah - Desatenção, Hiperatividade e Impulsividade é um livro da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, lançado em 2009. Foi o décimo terceiro livro mais vendido no Brasil em 2009 na categoria "Não-ficção", conforme levantamento da Revista Veja.

Ligações externas 
 Trecho do livro

Livros do Brasil
Livros de 2009